Элфвин (Эльфвине) — мужское имя англосаксонского происхождения. Известные носители:
 Элфвин — король Дейры (670—679)
 Элфвин — епископ Личфилда (между 903 и 915 — между 935 и 941)
 Элфвин — епископ Уэлса (ок. 997—998)
 Элфвин (англ.) — епископ Элмхама (ранее 1019 — между 1023 и 1038)
 Элфвин — епископ Уинчестера (1032—1047)
 Эфвин Харальдссон — незаконный сын короля Гаральда I